Орбитальная Геофизическая обсерватория () — серия из шести спутников, запущенных США для изучения магнитосферы Земли и проработавших с 1964 по 1972 гг. Спутники успешно отработали, изучив процессы взаимодействия Земли и Солнца. 
Каждый спутник нёс 20-25 приборов. OGO-1, OGO-3, OGO-5 работали на экваториальной орбите; OGO-2, OGO-4, OGO-6 — на полярной.

См. также 
 ДС-МГ

Космические телескопы
Геофизические обсерватории
Научно-исследовательские спутники
Искусственные спутники Земли
Искусственные спутники Земли (США)
Космические аппараты по алфавиту